Михаи́л Кали́нкин:
 Калинкин, Михаил Алексеевич (1934—2016) — главный эксперт Федеральной системы сертификации космической техники, генерал-майор.
 Калинкин, Михаил Герасимович (1916—1943) — Герой Советского Союза.
 Калинкин, Михаил Михайлович (род. 1959) — советский и российский автор и исполнитель военной песни.
 Калинкин, Михаил Васильевич (1945—2015) — советский и российский актёр.